Śmigus – dawny zwyczaj pogański, który w średniowieczu zaczął być bardzo zbieżny z dyngusem (innym podobnym zwyczajem). Jego współczesną kontynuacją jest oblewanie się wodą, smaganie gałązkami, gaik i zwyczaje związane z palmami wielkanocnym. Współcześnie wyraz „śmigus” może oznaczać:

 Poniedziałek Wielkanocny
 śmigus-dyngus (polskie ruchome święto, które często odbiega od tradycyjnych urodzajnych form)
 Wielkanocne smaganie (z różnymi wariantami w Czechach oraz Polsce)

Przejściowo pojęcie śmigus może oznaczać także:

 darowiznę, otrzymywaną przez kolędników wielkanocnych w zamian za ich wizytę.
 Śmiergust

Przypisy